Omloop Het Nieuwsblad for kvinder er et cykelløb i Belgien for kvinder, der blev etableret i 2006 og er en del af UCI kalenderen og var fra 2006 til 2015 klassificeret 1.2. Fra 2016 er det klassificeret 1.1. Løbet strækker sig over 120 km, det starter i Deerlijk og målet er i Deinze. Løbet er den kvindelige udgave af Omloop Het Nieuwsblad.

Vindere 

Kilde:

Se også 
 Omloop Het Nieuwsblad

Referencer